El término púa puede referirse a:

 Púa, mecanismo de defensa de algunos animales;
 Espina o púa, mecanismo de defensa de algunas plantas;
 Púa, accesorio para tocar la guitarra;
 Cada elemento de un alambre de púas, usado para evitar el paso de animales o personas;
 La aguja metálica de un tocadiscos.